ATTS steht für:
 Active Torque Transfer System, ein Assistenzsystem zur Verbesserung der Fahrstabilität frontgetriebener Fahrzeuge von Honda
 Auto Tape Time Select, ein von Grundig patentiertes Verfahren zur Ermittlung der abgelaufenen Spielzeit von Videokassetten

Abkürzung